Элизабет Говард:

 Элизабет Говард, графиня Уилтшир;
 Элизабет Говард, графиня Банбери;
 Элизабет Говард, графиня Каррик.